Вере́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південний схід від Парижа, 35 км на південь від Ліона, 29 км на схід від Сент-Етьєна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 281 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 692,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верен на сайті французького Національного інституту географії
 Верен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луара